Прокудін-Горський Сергій Михайлович (1863—1944) — російський фотограф, зробив значний внесок у розвиток фотографії.
 Прокудін Юрій Миколайович (1911—1992) — радянський ботанік-агростолог, доктор біологічних наук.

прізвища